

Culture

Cinéma et télévision 
 Shank est un film britannique réalisé par Simon Pearce en 2009.
 Shank est un film britannique réalisé par Mo Ali en 2010.

Jeux vidéo 

 Shank est un jeu vidéo développé par Klei Entertainment.
 Shank 2 est un jeu vidéo développé par Klei Entertainment.

Théâtre 
 Shank, une pièce écrite par Richard Vincent

Charcuterie 

 Shank, le nom Anglophone de la souris d'agneau

Patronyme 
 Bud Shank (1926-2009), saxophoniste américain
 Christopher B. Shank (né en 1972), homme politique américain
 Harvey Shank (né en 1946), joueur de baseball canadien
 John Shank (mort en 1636), acteur anglais
 Stephen Shank (né en 1951), metteur en scène belge

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie
Homonymie de patronyme